Малое Панино — топоним в России:

 Малое Панино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Малое Панино — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

См. также 
 Панино